De Spaanse hockeyploeg voor vrouwen is de nationale ploeg die Spanje vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey.

De beste prestatie was het goud op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992.

Erelijst Spaanse hockeyploeg 

Nationale hockeyploeg
Hockey in Spanje
Hockey